Budějovice jsou názvem dvou měst rozlišených přívlastky:
 České Budějovice, krajské město Jihočeského kraje a okresní město
 Moravské Budějovice v okrese Třebíč v Kraji Vysočina

Externí odkazy